

Santos cristãos
Lourenço de Huesca — diácono mártir de Roma
Lourenço de Brindisi — frade capuchinho
Lourenço de Cantuária — arcebispo de Cantuária

Geografia

América do Norte
Golfo de São Lourenço — golfo no leste do Canadá
Ilha de São Lourenço — grande ilha no Alasca, Estados Unidos da América
Rio São Lourenço (América do Norte) — grande rio da América do Norte

Brasil
Cidades
São Lourenço (Minas Gerais)
São Lourenço da Mata, em Pernambuco
São Lourenço da Serra, em São Paulo
São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina
São Lourenço do Piauí, no Piauí
São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul

Hidrografia
Rio São Lourenço (Mato Grosso do Sul)
Rio São Lourenço (Mato Grosso)
Rio São Lourenço (Paraná)
Rio São Lourenço (Rio Grande do Sul)
Rio São Lourenço (São Paulo)

Bairros
São Lourenço (Campo Grande)
São Lourenço (Curitiba)
São Lourenço (Niterói)
São Lourenço (Nova Friburgo)
São Lourenço (Teixeira de Freitas)

Outros
Colônia São Lourenço — colônia maioritariamente de alemães do Rio Grande do Sul
Microrregião de São Lourenço — microrregião de Minas Gerais
Parque São Lourenço — parque de Curitiba, Paraná
Riviera de São Lourenço - praia do Litoral Paulista

Cabo Verde
São Lourenço dos Órgãos (Santiago) — freguesia do concelho com o mesmo nome da ilha de Santiago
São Lourenço (Fogo) — freguesia na ilha do Ilha do Fogo
São Lourenço dos Órgãos (concelho de Cabo Verde) — concelho da ilha de Santiago

Macau
Paróquia de São Lourenço (Macau) — paróquia da diocese de Macau
Freguesia de São Lourenço (Macau) — freguesia de Macau

Oceano Índico
Madagáscar — cujo antigo nome para os portugueses era Ilha de São Lourenço

Portugal
Freguesias
São Brás e São Lourenço — no concelho de Elvas
São Cristóvão e São Lourenço — no concelho de Lisboa
São Lourenço (Portalegre)
São Lourenço (Setúbal)
São Lourenço de Mamporcão — no concelho de Estremoz
São Lourenço de Ribapinhão — no concelho de Sabrosa
São Lourenço de Sande — no concelho de Guimarães
São Lourenço de Selho — no concelho de Guimarães
São Lourenço de Touvedo — freguesia do concelho de Ponte da Barca
São Lourenço de Touvedo — no concelho de Ponte da Barca
São Lourenço do Bairro — no concelho de Anadia
São Lourenço do Douro — no concelho de Marco de Canaveses

Outros usos
São Lourenço (Santarém) — antiga freguesia urbana de Santarém

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos